Woppmannsdorf ist der Ortsname von

 Woppmannsdorf (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Woppmannsdorf (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern